Николай Пенкин:
 Пенкин, Николай Семёнович (1931—2019) — советский и российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
 Пенкин, Николай Петрович (1913—1989) — советский физик, лауреат премии имени Д. С. Рождественского.
 Пенкин, Николай Иванович — председатель Джалал-Абадского облисполкома.